Печатники:
 Печатники — район Москви.
  — станція Московського метрополітену, Люблінсько-Дмитровська лінія
  — станція Московського метрополітену, Велика кільцева лінія, в стадії будівництва
 Печатники — електродепо Люблінсько-Дмитрівської лінії Московського метрополітену
  — платформа Курського напрямку Московської залізниці та лінії МЦД-2.